Interlenghi ist der Familienname folgender Personen:
 Antonella Interlenghi (* 1960), italienische Schauspielerin
 Franco Interlenghi (1931–2015), italienischer Schauspieler und Filmproduzent